Cooke est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 (par ordre alphabétique du prénom)
 Al Cooke (1880-1935), acteur américain ;
 Alistair Cooke (1908-2004), journaliste britannique et américain ;
 Alistair Cooke, baron Lexden (1945-), historien, auteur et homme politique britannique ;
 Baden Cooke (1978-), cycliste australien ;
 Bert Cooke (1901-1977), joueur de rugby australien ;
 Carol Cooke, nageuse, paracycliste et rameuse australienne ;
 Caroline Frances Cooke (1875-1962), actrice américaine ;
 Charles Montague Cooke Jr (1874-1948), malacologiste américain ;
 Charlie Cooke (1942-), footballeur international écossais ;
 Christian Cooke (1987-), acteur anglais ;
 Darwyn Cooke (1962-2016), dessinateur et un scénariste canadien de comics ;
 Dominic Cooke (1966-), metteur en scène et réalisateur britannique ;
 Edward Cooke (1755-1820), homme politique et pamphlétaire britannique ;
 Edward Cooke (1772-1799), capitaine de la Royal Navy ;
 Edward William Cooke (1811-1880), peintre anglais ;
 Eleutheros Cooke (1787-1864), avocat et représentant de l'Ohio ;
 Emma Cooke (1848-1929), archère américaine ;
 Eric Edgar Cooke (1931-1964), tueur en série australien ;
 George Cooke (1793–1849), peintre américain ;
 
 Henry Cooke (1616-1672), compositeur, chanteur et comédien britannique ;
 Jay Cooke (1821-1905), homme politique et financier américain ;
 Jean-François Cooke (Cooke-Sasseville) (1974-), plasticien canadien ;
 
 Josiah Parsons Cooke (1827-1894), chimiste américain ;
 Marvel Cooke, (1903-2000),  journaliste américaine et militante afro-américaine du mouvement des droits civiques aux États-Unis,
 Mordecai Cubitt Cooke (1825-1913), botaniste et mycologue britannique ;
 Nathaniel Cooke, dessinateur, sous le nom de brevet de Nathaniel « Cook » des pièces d'échecs Staunton ;
 Nicholas Cooke (1717-1782), gouverneur de Rhodes Island ;
 Nicole Cooke (1983-), cycliste galloise ;
 Olivia Cooke (1993-), actrice anglaise ;
 Paul Cooke (1967-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Sam Cooke (1931-1964), chanteur américain de soul ;
 Terence James Cooke (1921-1983), cardinal américain ;
 Terry Cooke (1976-), footballeur anglais ;
 Thomas Cooke (1807-1868), physicien britannique ;
 Thomas Cooke (1792-1870), évêque québécois ;
 Tricia Cooke (1965-), monteuse américaine ;
 William Ernest Cooke (1863-1947), astronome australien ;
 Sir William Fothergill Cooke (1806-1879), ingénieur britannique ;

Entreprise 
 Cooke Optics, une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'objectifs photographiques pour le cinéma.

Voir aussi 
 Ratio Cooke
 

Patronyme anglais